Elisabeth von Ungarn (ung. Erzsébet) ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Österreich-Ungarn (genannt Sisi; 1837–1898), Kaiserin von Österreich, Gemahlin von Franz Joseph I.
 Elisabeth von Ungarn (~1130–1154), Tochter des ungarischen Königs Béla II., Gemahlin des polnischen Herzogs Mieszko III.
 Elisabeth von Ungarn (~1146–nach 1189), Tochter des ungarischen Königs Géza II., Gemahlin des böhmischen Herzogs Friedrich
 Elisabeth von Thüringen (1207–1231), Tochter des ungarischen Königs Andreas II., Gemahlin des thüringischen Landgrafen Ludwig IV., Hospitalschwester in Marburg, Heilige
 Elisabeth von Ungarn (1236–1271), Tochter des ungarischen Königs Béla IV., Gemahlin des bayerischen Herzogs Heinrich XIII.
 Elisabeth von Ungarn (die Selige) (*~1255, † ~1323), Tochter des ungarischen Königs Stephan V., Selige
 Elisabeth von Ungarn (Dominikanerin) (~1292/1293–1336), Tochter des ungarischen Königs Andreas III., Dominikanerin im Kloster Töss
 Elisabeth von Polen (1305–1380), Tochter des polnischen Königs Władysław I. Ellenlang, Gemahlin des ungarischen Königs Karl I., Regentin von Polen 1370 bis 1380